Copacabana (Rio de Janeiro), wijk (en strand) in Rio de Janeiro
Copacabana (stad), stad in Bolivia
Copacabana (gemeente), gemeente in Bolivia
Copacabana (film), een Frans-Belgische film
Copacabana (schip, 1938), een Belgisch vrachtschip
Copacabana (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Copacabana Beach (Dubrovnik), een strand bij Dubrovnik
Copacabana (Nieuw-Zuid-Wales), een strand bij de Australische stad Gosford, Nieuw-Zuid-Wales
Copacabana (Two Man Sound), een Engelse single van de Belgische band Two Man Sound uit 1971
Copacabana (lied van Barry Manilow), een lied van Barry Manilow uit 1978
Copacabana (musical), een musical van Barry Manilow vernoemd naar bovenstaand nummer
Copacabana (film), film met Groucho Marx en Carmen Miranda